Le terme Machu Picchu peut renvoyer à :
 Machu Picchu, ancienne cité inca ;
 Machu Picchu Pueblo, village pueblo au Pérou ;
 (8277) Machu-Picchu, astéroïde.